HMS Amphion ha sido el nombre utilizado por siete buques de la Royal Navy británica en honor al héroe griego Anfión.

 El primer  fue botado en 1780, y era un navío de línea de quinta clase (fragata según la clasificación española) armado con 32cañones.
 El segundo  fue botado en 1798, y era un navío de línea de quinta clase armado con 32 cañones.
 El tercer , era una fragata de hélice con casco de madera botada en  1846.
 El cuarto  fue un crucero protegido de clase Leander botado en 1883.
 El quinto  fue un crucero explorador de clase Active botado en 1911, que fue el primer buque de la Royal Navy en ser hundido durante la Primera Guerra Mundial.
 El sexto  fue un crucero ligero de clase Leander botado en 1934, transferido a la Royal Australian Navy y renombrado Perth.
 El séptimo  fue un submarino, líder de su clase botado en 1944. Antes de su botadura,  cambió su nombre por el de Anchorite.

Referencias

Bibliografía 

Nombres de buques británicos